Stgo es una abreviación de Santiago que puede referirse a:

 Santiago, capital de Chile.
 Santiago (comuna), comuna central chilena, ubicada en la misma ciudad.
